Информа́ция Фи́шера — математическое ожидание квадрата относительной скорости изменения условной плотности вероятности . Эта функция названа в 
честь описавшего её Рональда Фишера.

Определение 
Пусть  — плотность распределения для данной статистической модели. Тогда если определена функция

,

где  — логарифмическая функция правдоподобия, а  — математическое ожидание по  при данном , то она называется информацией Фишера для данной статистической модели при  независимых испытаниях.

Если  дважды дифференцируем по , и при определенных условиях регулярности, информацию Фишера можно переписать как 

Для регулярных моделей:  (В этом и состоит определение регулярности).

В этом случае, поскольку математическое ожидание функции вклада выборки равно нулю, выписанная величина равна её дисперсии.

Фишеровским количеством информации, содержащемся в одном наблюдении называют:

.

Для регулярных моделей все  равны между собой.

Если выборка состоит из одного элемента, то информация Фишера записывается так:

.

Из условия регулярности, а также из того, что в случае независимости случайных величин дисперсия суммы равна сумме дисперсий, следует, что для  независимых испытаний .

Свойства 
 Из указанного выше свойства дисперсий следует, что в случае независимости случайных величин  (рассматриваемых в одной статистической модели) информация Фишера их суммы равна сумме информации Фишера каждой из них.

Сохранение информации достаточной статистикой 
В общем случае, если  — статистика выборки X, то 

Причем равенство достигается тогда и только тогда, когда T является достаточной статистикой.

Достаточная статистика содержит столько же информации Фишера, сколько и вся выборка X. 
Это может быть показано с помощью факторизационного критерия Неймана для достаточной статистики. Если статистика  достаточна для параметра , то существуют функции g и h такие, что:

Равенство информации следует из:

что следует из определения информации Фишера и независимости  от .

См. также 
 Неравенство Крамера — Рао
 Информационное неравенство (математическая статистика)

Другие меры, используемые в теории информации:
 Информационная энтропия
 Расстояние Кульбака — Лейблера
 Собственная информация

Примечания

Литература 

 

Выборочный метод
Теория информации
Математическая статистика
Теория оценивания